Аристогито́н () — древнегреческое имя
 Аристогитон — тираноубийца. Вместе с братом Гармодием в 514 году  убил тирана Афин Гиппарха;
 Аристогитон — афинский оратор и сикофант IV века